

Geografia

Germania 
 Endingen – ex comune ora frazione di Balingen, città nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Endingen am Kaiserstuhl – città nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)

Svizzera 
 Endingen – comune nel distretto di Zurzach (Canton Argovia)